Jāwā är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Amman, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Jāwā ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jāwā är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Jāwā. Runt Jāwā är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Amman,  km norr om Jāwā. Runt Jāwā är det i huvudsak tätbebyggt.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Amman (guvernement)